Vasile-Gheorghe Florea (* 25. Oktober 1967 in Craiova, Kreis Dolj) ist ein rumänischer Tischtennisspieler und -trainer. Er nahm an acht Weltmeisterschaften teil.

Werdegang 
Florea ist Linkshänder. Mit neun Jahren kam er zum Tischtennissport. Bei den Europameisterschaften der Schüler 1982 wurde er mit dem rumänischen Team Erster. 1985 belegte er bei der Jugend-EM im Einzel Platz 3.

In den 1980er Jahren gewann er mehrere Titel bei den nationalen rumänischen Meisterschaften:
 1983–1985:  Junioren-Einzel
 1984–1986:  Herreneinzel
 1984–1987 und 1989:  Herrendoppel
 1985–1987:  Mixed (mit Otilia Bădescu)

Als er bei der Europameisterschaft 1992 in Stuttgart u. a. gegen Zoran Primorac gewann, erregte er im Ausland Aufmerksamkeit. Im gleichen Jahr verpflichtete ihn der Verein TTC Esslingen für die deutsche Bundesliga.

In den Folgejahren spielte er noch für mehrere deutsche Vereine.
 1993 – 1997: 1. FC Bayreuth (1. BL)
 1997 – 1998: TTF Liebherr Ochsenhausen
 1998 – 1999: TTK Würzburger Hofbräu
 1999 – ????: SV Adelsried
 ???? – 2003: Sterilgardo Tennis Tavolo (Italien)
 2003 – 2005: TSV Hagenburg (2. BL)
 2005 – 2006: FC Tegernheim (2. BL)
 2006 – 2007: SG Blau-Weiß Reichenbach (Regionalliga)
 2007 – 2008: 1. FC Saarbrücken (2. BL)
 2008 – 2011: TTC Kist/Würzburg (Regionalliga)
 2012 – 2014: TSV Bad Königshofen
 seit 2014: TB Untertürkheim (Oberliga)

International vertrat er Rumänien seit 1991 bei acht Weltmeisterschaften, vier Europameisterschaften sowie bei den Olympischen Spielen 1996. 1996 siegte er im ITTF-Turnier ProTour.

Im Jahr 2003 wurde er zum Trainer der rumänischen Herrennationalmannschaft ernannt, die er bis zum Februar 2007 trainierte, als er in dem Amt von Viorel Sterea abgelöst wurde.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Quellen  
 S.S.: Das Ein-Mann-Team: Vasile Florea, Zeitschrift DTS, 1992/10 S. 27
 

Olympiateilnehmer (Rumänien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Tischtennisspieler (Rumänien)
Tischtennisspieler (TTC Esslingen)
Rumäne
Geboren 1967
Mann